Livro - um volume transportável, composto por páginas encadernadas, contendo texto manuscrito ou impresso e/ou imagens e que forma uma publicação unitária
Livro (livro) - um romance de José Luís Peixoto, publicado em 2010
Livro (álbum) - um álbum de estúdio de Caetano Veloso, lançado em 1997
O Livro - um livro imaginário no qual Deus teria escrito as mais belas demonstrações de todos teoremas

Desambiguação